FK Český Lev Neštěmice je český fotbalový klub z Neštěmic v Ústí nad Labem, založený v roce 1918. Klub aktuálně působí v Přeboru Ústeckého kraje.

Historické názvy 
Zdroj:

 1918 – Český Lev Neštěmice
 .... – Sokol Neštěmice
 .... – Jiskra Neštěmice
 1968 – Český Lev Neštěmice

Úspěchy

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled
Zdroj:

 1922–1933: Severozápadočeská župa
 1933–1934: I. B třída Ústeckého kraje
 1935: II. třída okresu Ústí nad Labem
 1936: I. B třída Ústeckého kraje
 1937: I. A třída Ústeckého kraje
 1945-1955: ???
 1956: I. B třída Ústeckého kraje
 1957-1962: I. A třída Ústeckého kraje
 1962-1967: II. třída okresu Ústí nad Labem
 1967-1978: I. A třída Ústeckého kraje
 1978-1982: Přebor Ústeckého kraje
 1982-1985: I. A třída Ústeckého kraje
 1985-1986: Přebor Ústeckého kraje
 1986-2005: Divize B
 2005-2011: Přebor Ústeckého kraje
 2012-2013: I. A třída Ústeckého kraje
 2013-2018: Přebor Ústeckého kraje
 2019-2020: I. A třída Ústeckého kraje

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Pohár FAČR (dříve ČMFS) 

Zdroj:

Soupiska

Reference 

Fotbalové kluby v Ústeckém kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1918
Sportovní kluby v Ústí nad Labem
Fotbal v Ústí nad Labem